Cette page recense les membres de la famille Gennari, famille de peintres italiens attachés à leur atelier de Cento en Émilie-Romagne :

Benedetto Gennari (... - 1610), nommé ensuite Seniore, et ses fils :
Bartolomeo Gennari ( - ...) 
 et Ercole Gennari ( - 1661), beau-frère du Guerchin car marié avec sa sœur Lucia Barbieri en 1628
son fils Benedetto Gennari le Jeune (1633-1715), neveu du Guerchin
et Cesare Gennari (1637-1688)

Famille d'artistes italiens
Peintre italien du XVIIe siècle
Patronyme italien
Peintre italien du XVIe siècle